Der Kremlin Cup 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Oktober 2010 im Olimpijski in Moskau stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open gespielt, die genau wie der Kremlin Cup zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Michail Juschny, der jedoch infolge einer Virusinfektion nicht am diesjährigen Turnier teilnehmen konnte. Für ihn rückte Paul-Henri Mathieu als Lucky Loser ins Turnier nach. Im Einzel gewann Viktor Troicki gegen Marcos Baghdatis in drei Sätzen mit 3:6, 6:4 und 6:3. Er gewann damit seinen ersten Titel der Karriere in seinem dritten Finale. Baghdatis stand in seinem zehnten Finale. Titelverteidiger im Doppel waren Pablo Cuevas und Marcel Granollers, welche in diesem Jahr nicht mehr gemeinsam antraten. Während Cuevas mit Michael Craig Russell im Viertelfinale scheiterte, trat Granollers gar nicht an. Im Finale siegten Igor Kunizyn und Dmitri Tursunow gegen den Einzelsieger Viktor Troicki und Janko Tipsarević. Für Kunizyn war es der einzige Doppeltitel seiner Karriere, für Tursunow bereits der fünfte Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.000.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.080.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 17. Oktober 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eingetreten waren, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 85 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski